Термин лиганд может обозначать:

 Лиганд — атом, ион или функциональную группу, которая является донором одного или более электронов благодаря ковалентной координационной связи к одному или более центральных атомов или ионов
 Лиганд (биохимия) — химическое соединение, которое взаимодействует с некоторой крупной биологической молекулой (обычно белком или ДНК)